Vimodrone peut désigner :
 Vimodrone : commune italienne de Lombardie ;
 Vimodrone : station du métro de Milan.